Габриэ́ль Ома́р Батисту́та (, ; род. 1 февраля 1969, Реконкиста, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий. Второй бомбардир в истории сборной Аргентины.

В составе команды «Рома» (Рим) одержал победу в чемпионате Италии (сезон 2000/2001), в котором забил 20 голов.

Габриэль Батистута родился в городе Реконкиста. Маленький Батистута с детства проявлял футбольный талант. Впрочем, он отлично играл и в баскетбол, и в волейбол. Главное — он не мог не забивать голы, это было его призванием. Талант Батистуты оказался замечен скаутами клуба «Ньюэллс Олд Бойз», в молодёжном составе которого Габриэль и начал свою карьеру.

Семья 
Отец Омар, мать Глория, сестры Элис, Алехандра, Габриэла.

Женат с 28 декабря 1990 г. Жена Ирина, сыновья Тьяго, Хоакин, Лукас, Шамель.

Клубная карьера

«Ньюэллз Олд Бойз» (1988—1989) 
В 19 лет Батистута дебютирует во взрослом составе «Ньюэллз Олд Бойз». Сезон оказывается довольно успешным для молодого форварда — 7 мячей в 24 матчах. Как следствие — переход в более сильный «Ривер Плейт», один из грандов аргентинского футбола.

«Ривер Плейт» (1989—1990) 
В «Ривере» у молодого нападающего не заладилось — всего 4 мяча в 21 матче. Несмотря на это другой аргентинский гранд — «Бока Хуниорс» — пригласил Батистуту в свои ряды.

«Бока Хуниорс» (1990—1991) 

Лучший сезон аргентинского этапа карьеры Батистуты — 13 мячей в 30 матчах, это более чем 1 забитый мяч в среднем за 3 игры, что для 21-летнего перспективного форварда совсем неплохо. Скауты итальянской «Фиорентины» рассудили так же. Личную заинтересованность в переходе обозначил тогдашний президент итальянского клуба Марио Чекки Гори. Таким образом, Батистута ни в одном из своих первых клубов не задерживался более чем на год. Мог ли он тогда знать, что впереди его ожидает самый продолжительный период в карьере? Переход в итальянскую Серию А — переход на новый уровень.

«Фиорентина» (1991—2000) 
За 9 лет пребывания во Флоренции Батистута стал настоящей легендой «Фиорентины» да и всего итальянского футбола. Именно здесь он делает себе имя. Невзирая на игру партнёров и турнирное положение команды, Батистута стабильно показывает игру высочайшего уровня и забивает немало мячей. В 1991 году Габриэль наконец-то получает вызов в сборную Аргентины и становится победителем Кубка Америки.

Однако, одного мастерства Батистуты зачастую не хватает для того, чтобы «Фиорентина» боролась за самые высокие места — в Серии А всегда была очень большая конкуренция. В сезоне 92/93 «Скуадра Виола» покидает высший дивизион. Но уже в сезон 93/94 возвращается обратно, во многом благодаря Батистуте. В этом же году Габриэль опять побеждает с Аргентиной на Кубке Америки, а в следующем 1994 году становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Альфио Басиле берёт его на чемпионат мира в США. В сезоне 95/96 Батистута выигрывает свой первый трофей в Италии — Кубок страны, а в сезоне 96/97 и Суперкубок Италии. В 98 году Даниэль Пассарелла берёт его на чемпионат мира во Францию, Батистута признаётся футболистом года у себя на родине. Болельщики «Фиорентины» без ума от него, они организуют сбор денег на памятник Батистуте. Между тем стать чемпионом Италии в составе «Фиорентины» Габриэлю не удалось. Команда, в составе которой он блистал вместе с такими мастерами, как Руй Кошта, Энрико Кьеза, Анджело Ди Ливио, Морено Торричелли, всё равно не могла на равных соперничать с более богатыми и успешными грандами Серии А — Ювентусом, Миланом, Интером и Ромой, зачастую занимая места после первой четвёрки, дающие право выступать лишь в Кубке УЕФА. В 2000 году Батистута покидает «Фиорентину», переживающую кризис в период президентства Витторио Чекки Гори (он принял бразды правления клубом от своего отца Марио в 1994 году), и перебирается в стан римской «Ромы», надеясь с римлянами наконец-то выиграть скудетто. После этого перехода группа радикально настроенных болельщиков «Скуадры Виолы» крадёт его памятник. Всего за «Фиорентину» Батистута провёл 332 матча (6 место в истории клуба), забив 207 мячей.

«Рома» (2000—2003) 
В первый же год пребывания в Риме Батистута наконец-то становится чемпионом Италии, забив при этом 20 мячей. У «Ромы» отличный состав: среди партнёров Батистуты — Франческо Тотти, Винченцо Монтелла, Эмерсон, Кафу, Венсан Кандела, Дамьяно Томмази, Вальтер Самуэль, Алдаир, а в качестве тренера — бывший наставник «Милана» и «Реала» Фабио Капелло. На следующий год выигран Суперкубок Италии. В год долгожданного чемпионства Батистуте исполняется 32 года. После первого сверхуспешного римского сезона в следующем Габриэль уже не так хорош, как раньше — годы берут своё. Особенно показательным в этом плане был домашний матч с «Ювентусом» (хозяева в нём с 40-й минуты играли в большинстве), когда Бати-гол в концовке не забил гол с линии вратарской в ворота, защищаемые лишь одним защитником (что раньше бы легко сделал с закрытыми глазами). В 2002 году Марсело Бьельса несмотря ни на что берёт Габриэля на чемпионат мира в Японии и Южной Корее, но игра Батистуты не впечатляет (всего один гол в ворота Нигерии) — он лишь бледная тень себя самого. Дела в клубе продолжают идти не лучшим образом, и в 2003 году Рома отдаёт его в аренду миланскому «Интеру», проявившему заинтересованность в нападающем. Итоговый результат Батистуте в Риме — 30 мячей в 63 матчах и выигранное скудетто-2000/2001, хороший показатель для форварда-ветерана.

«Интер» (2003) 
За «нерадзурри» Батистута провёл 12 матчей, отличившись 2 раза. В конце сезона Габриэль думал о завершении карьеры, но всё-таки принимает выгодное с финансовой точки зрения предложение от клуба «Аль-Араби» из Катара.

«Аль-Араби» (2003—2005) 
Мировая тенденция последних лет — мировые звёзды едут доигрывать в Катар ради большого заработка. При этом они далеко не всегда выкладываются на поле в каждом матче, зачастую играя не в полную силу. Однако Батистута выполнил свой контракт честно — 30 забитых мячей в 22 играх этому свидетельство. В 2005 году Батистута принимает решение завершить карьеру.
Несмотря ни на что, Габриэль Батистута навсегда останется в памяти болельщиков — великолепный форвард, своими действиями приводивший трибуны в экстаз и заставлявший комментаторов вскакивать со своих мест, крича: «GO-O-OAL! GABRIEL BA-TIS-TU-TA!!!»

«Колон» (2011—2013) 
В 2007 году отказался возглавить сперва сборную Австралии, а затем и «Бока Хуниорс». А в декабре 2011 года было объявлено, что Батистута получил административную должность в аргентинском клубе «Колон». Он покинул этот пост в феврале 2013 года и заявил, что хочет начать тренерскую карьеру в Европе.

Статистика по сезонам

Сборная Аргентины 
Батистута — участник трёх чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), двукратный победитель Кубка Америки (1991, 1993).

Чемпионат мира 1994 

Групповой этап:
Аргентина — Греция (4:0) — в своём первом же матче на чемпионате мира Батистута делает хет-трик (2, 45, 90+2 (с пенальти) мин.), это второй хет-трик в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира после Гильермо Стабиле в 1930 году.

1/8 финала: Румыния — Аргентина (3:2) — Батистута делает счёт 1:1 (16 мин., с пенальти), но в итоге аргентинцы всё равно уступают.

Чемпионат мира 1998 
Групповой этап:
 Аргентина — Япония (1:0) — единственный и победный мяч (28 мин.) в матче против упорно сопротивлявшихся японцев.
 Аргентина — Ямайка (5:0) — за 11 минут Батистута оформляет хет-трик (72, 80, 83 (с пенальти) мин.).

1/8 финала: Аргентина — Англия (2:2, 4:3 по пенальти) — Батистута открыл счёт (6 мин., с пенальти) в драматичном поединке с англичанами.
В четвертьфинале аргентинцы уступили Голландии 1:2.

Чемпионат мира 2002 
Групповой этап: Аргентина — Нигерия (1:0) — последний мяч Батистуты на чемпионатах мира, забил гол на 63 мин. В следующих матчах группового этапа аргентинцы сыграли 0:1 с Англией и 1:1 со Швецией, заняв лишь 3 место в группе и оставшись за бортом плей-офф.

Всего на чемпионатах мира Габриэль Батистута забил 10 мячей (из них 4 — с пенальти), сделав 2 хет-трика.
Всего за сборную Аргентины провёл 77 матчей, забив 54 мяча.

Достижения

Командные 
«Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: 1989/90

«Фиорентина»
 Победитель итальянской Серии B: 1993/94
 Обладатель Кубка Италии: 1995/96
 Обладатель Суперкубка Италии: 1996

«Рома»
 Чемпион Италии: 2000/01
 Обладатель Суперкубка Италии: 2001

Сборная Аргентины
 Обладатель Кубка Америки: 1991, 1993
 Обладатель Кубка короля Фахда: 1992
 Обладатель Кубка Артемио Франки: 1993

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Америки: 1991, 1995
 Лучший бомбардир чемпионата Южной Америки: 1991 (6 мячей)
 Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 1992
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1994/95
 Лучший бомбардир Кубка Италии 1995/96: (8 голов)
 Футболист года в Аргентине: 1998
 Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира: 1994
 Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира: 1998
 Лучший иностранный футболист года в Италии: 1999
 Лучший бомбардир чемпионата Катара: 2004
 Рекордсмен чемпионата Италии по количеству матчей подряд, в которых удалось отметиться голом: 11 матчей
 Рекордсмен сборной Аргентины по количеству голов на Кубках конфедераций: 4 гола
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 1998
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer
 Введён в Зал славы итальянского футбола: 2013
 Входит в список ФИФА 100
 Введён в зал славы клуба «Фиорентина»
 Введён в зал славы клуба «Рома»
 Почётный гражданин Флоренции (3.10.2016).

Личная жизнь 
Супруга — Ирина (поженились в 1990 году), в браке родилось четверо детей.

После завершения игровой карьеры Батистута постоянно жаловался на сильные боли в лодыжках, из-за которых даже не мог передвигаться, и только после небольшого вмешательства хирургов ему удалось справиться с этой проблемой.

Сыграл роль самого себя в телесериале «Дикий ангел».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фан-сайт
 Статья про Батистуту
 Фан-сайт российских болельщиков
 Статья на Огоголе: Батистута — аргентинская легенда Кальчо.

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
ФИФА 100
Чемпионы Южной Америки по футболу
Почётные граждане Флоренции